Niemcy:
 Dransfeld – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga
 Dransfeld – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga

Osoby:
 Hedwig Dransfeld – niemiecka pisarka
 Klaus Dransfeld – niemiecki fizyk